Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1991 среди юношей до 16 лет начался 30 августа 1990 года и закончился 28 марта 1991 года. 32 сборные были разбиты на 15 групп (13 групп из двух команд и две группы из трёх). Сборные, занявшие первые места в группах выходили в финальный раунд.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Группа 15

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 1990 году
Футбол в Европе в 1991 году
Чемпионаты Европы в 1991 году